Mead puede hacer referencia a:

 Mead, pueblo en el condado de Weld, Colorado, Estados Unidos;
 Mead, villa en el condado de Saunders, Nebraska, Estados Unidos;
 Mead, pueblo en el condado de Bryan, Oklahoma, Estados Unidos;
 Mead, área no incorporada en el condado de Spokane, Washington, Estados Unidos;
 Mead, pueblo en el condado de Clark, Wisconsin, Estados Unidos;
 Lago Mead, el mayor lago y embalse artificial de los Estados Unidos;
 Elwood Mead, profesor, político e ingeniero estadounidense;
 George H. Mead, filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social estadounidense;
 George Robert Stow Mead, escritor y traductor, miembro de la Sociedad Teosófica;
 Margaret Mead, antropóloga cultural estadounidense; o
 Método Nelder-Mead, algoritmo de optimización.